Kings and Queens () может означать:

Музыка 
Альбомы
  — альбом (2009) .
  — альбом (2013) группы .
 Kings & Queens of the Underground — альбом (2014) Билли Айдола.

Песни
  — песня (1978) группы Aerosmith.
 Kings and Queens — песня (2009) группы 30 Seconds to Mars.
 Kings & Queens — песня (2020) певицы Эйвы Макс.

См. также 
 Короли и королева
 Король и королева
 
 Король
 Королева